

Вестбі — місто, штат Монтана
 Вестбі — місто, штат Вісконсин